Wacław IV Luksemburski () (ur. 26 lutego 1361 w Norymberdze, zm. 16 sierpnia 1419 w Pradze) – król niemiecki 1378–1400 i czeski 1378–1419, książę Luksemburga 1383–1419. Syn Karola IV Luksemburskiego.

Życiorys

Elekcja 
Na króla rzymskiego wybrany został za życia swego ojca Karola IV w roku 1376 (został koregentem), co wywołało oburzenie elit państwa. Koronowany został 6 lipca 1376. Rozrost władzy udzielnych książąt, rosnący partykularyzm i podziały spowodowały upadek władzy centralnej. Wacław IV starał się lawirować między zwalczającymi się nawzajem miastami i wielkimi właścicielami ziemskimi, co zaowocowało utratą zaufania społecznego.

W katedrze w Monza jest zachowany wizerunek przedstawiający koronację Wacława na króla Italii żelazną koroną w obecności sześciu pozostałych elektorów. Wizerunek został prawdopodobnie wykonany wyłącznie w celu wzmocnienia roszczeń katedry do przechowywania żelaznej korony. Sam fakt koronacji jest kwestionowany przez historyków.

Cele polityki 
Podobnie jak ojcu, Wacławowi zależało na rozwoju własności wewnątrz własnego rodu, ale brakło mu zdolności i zręczności Karola IV, toteż po śmierci Karola opozycja zaczęła mu grozić detronizacją. Zagrożenie to stało się tym bardziej realne gdy brat stryjeczny króla Jodok z Moraw uwięził go przejściowo (1394). Wreszcie w Oberlahnstein ogłoszono detronizację Wacława jako króla niemieckiego obierając monarchą Ruprechta z Palatynatu. Po śmierci pochowany został w klasztorze w Zbraslaviu. W czasie wojen husyckich po splądrowaniu klasztoru jego zwłoki zostały wyrzucone z trumny.

Małżeństwa 
Wacław został w 1366 roku zaręczony z Elżbietą Slawońską, córką Stefana, brata Ludwika I Wielkiego, króla Węgier. Zaręczyny zostały kilka lat później unieważnione wskutek starań Elżbiety Łokietkówny.
Wacław był dwukrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była Joanna Bawarska, a drugą Zofia Bawarska. Oba związki, podobnie jak wiele małżeństw innych Luksemburgów, okazały się bezpotomne.

Przodkowie

Przypisy

Bibliografia 
 Benedykt Zientara: "Historia powszechna średniowiecza"
 Tadeusz Manteuffel: "Historia Powszechna-Średniowiecze"
 Stanisław A. Sroka: "Genealogia Andegawenów Węgierskich", Kraków 1999

Linki zewnętrzne 
 Wacław IV Luksemburski – dokumenty w bibliotece Polona

Luksemburgowie
Władcy Niemiec
Władcy Czech
Władcy Luksemburga
Urodzeni w 1361
Zmarli w 1419
Ludzie urodzeni w Norymberdze